Джон Маклафлін (4 січня 1942) — відомий також як Махавішну Джон Маклафлін,  — британський гітарист, що грає в стилі джаз-ф'южн.

Найбільш відомий як учасник запису знакових для напрямку ф'южн альбомів Майлза Девіса In A Silent Way і Bitches Brew; засновник гурту The Mahavishnu Orchestra, одного з найяскравіших представників джаз-року 70х; акустичного проекту Shakti, одного з піонерів етнічної поп-музики; учасник акустичного тріо разом з гітаристами Пако де Лусія та Ел Ді Меола.

Дискографія 

 Extrapolation (1969)
 Emergency (в составе Tony Williams Lifetime) (1969)
 Devotion (1970)
 Where Fortune Smiles (1970)
 Turn It Over (в составе Tony Williams Lifetime) (1970)
 My Goals Beyond (1971)
 Mahavishnu Orchestra: The Inner Mounting Flame (1971)
 Mahavishnu Orchestra: Birds of Fire (1972)
 Love Devotion Surrender (c Карлосом Сантаной) (1973)
 Mahavishnu Orchestra: Between Nothingness and Eternity (1973)
 Mahavishnu Orchestra: Apocalypse (1974)
 Mahavishnu Orchestra: Visions Of Emerald Beyond (1975)
 Shakti (1976)
 Mahavishnu Orchestra: Inner Worlds (1976)
 Shakti: A Handful of Beauty (1977)
 Shakti: Natural Elements (1977)
 Johnny McLaughlin, Electric Guitarist (1978)
 The One Truth Band: Electric Dreams (1979)
 Belo Horizonte (1981)
 Saturday Night In San Francisco (McLaughlin, DiMeola, De Lucia) (1981)
 Music Spoken Here (1982)
 Passion, Grace and Fire (1983)
 Mahavishnu Orchestra: Mahavishnu (1984)
 Mahavishnu Orchestra: Adventures In Radio Land (1986)
 Making Music (Zakir Hussain, John McLaughlin, Jan Garbarek) (1987)
 John McLaughlin Trio: Live at the Royal Festival Hall (1990)
 The Mediterranean: Concerto for Guitar and Orchestra, Duos for Guitar and Piano (1990)
 Live In Europe (1991)
 Que Alegria (1992)
 Time Remembered. John McLaughlin Plays Bill Evans (1993)
 Tokyo Live (1994)
 After The Rain (1995)
 Molom (1995)
 The Promise (1996)
 The Guitar Trio (Paco De Lucia, Al Di Meola, John McLaughlin) (1996)
 Remember Shakti (1999)
 Mahavishnu Orchestra: The Lost Trident Sessions (1999)
 The Heart of Things: Live in Paris (2000)
 Remember Shakti II: The Believer (2000)
 Remember Shakti II: Saturday Night In Bombay (2001)
 Thieves and Poets (2003)
 Industrial Zen (2006)
 4th Dimension: Official Pirate (2007)
 Trio Of Doom (2007)
 Floating Point (2008)
 4th Dimension: To The One (2010)
</div>

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт 

Британські гітаристи
Персоналії за алфавітом
Народились 1942
Гітаристи, які ввійшли у список 100 найкращих гітаристів усіх часів за версією журналу Rolling Stone
Музиканти Columbia Records